Лесковское сельское поселение — упразднённое сельское поселение в составе Вологодского района Вологодской области.
Центр — посёлок Лесково, расположенный в 16 км от Вологды.

Образовано 1 января 2006 года. Упразднено Законом Вологодской области от 29 мая 2017 года путём объединения с Сосновским сельским поселением.

По данным переписи 2010 года население — 2934 человека.

География 
Расположено в центре района. Граничит:
 на севере с Майским сельским поселением,
 на юго-западе с Сосновским сельским поселением,
 на юго-востоке со Спасским сельским поселением,
 на востоке с городским округом Вологда.

История 
В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. Согласно этому списку в состав Лесковского сельсовета входили 24 населённых пункта.

1 января 2006 года было образовано Лесковское сельское поселение, в которое вошли Лесковский сельсовет, деревни Ватланово, Высоково, Горшково, посёлок Рубцово Рабоче-Крестьянского сельсовета.

3 февраля 2009 года на территории Лесковского сельсовета была образована деревня Нагорье.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входило 29 населённых пунктов, в том числе
26 деревень,
3 посёлка.

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Вологодского района
Упразднённые сельские поселения Вологодской области
Сельские поселения, упразднённые в 2017 году